Příjmení Kasl nosí více významných osobností:

 Jan Kasl (* 1951) – český politik a architekt
 Jana Kaslová (* 1981) – česká advokátka, politička
 Terezie Kaslová (* 1955) – česká novinářka a podnikatelka